Ligusticum sasayamense är en flockblommig växtart som beskrevs av Yûshun Kudô. Ligusticum sasayamense ingår i släktet strandlokor, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Strandlokor
sasayamense